Калим-Ускан — скала, расположенная в Ишимбайском районе Башкортостана Российской Федерации, в 4,5 км к юго – юго-востоку от села Макарово. Место туризма.

Горная гряда Кызылташ, где находится скала Калим-Ускан, вместе с расположенной в ней пещерой Салавата Юлаева, с 1985 года была объявлена памятником природы.  Ныне упразднён.

Расположен в 4,5 км к юго – юго-востоку от села Макарово.

Название 
Название исходит из легенды, что в старину с этой скалы сбросился не познавший ответной любви юноша по имени Калим (Калим-оскан в переводе с башкирского: Калим-сбросился).

Особенности 
Рядом со скалой есть популяции редких видов растений (пырей отогнутоостый, шиверекия подольская, астрагал Клера, примула кортузовидная и др.). Также растут остепнённые сосняки.

Туризм 
Скала Калим-Ускан и водопад Кук-Караук являются популярным туристическим маршрутом. На скале тренируются скалолазы, проложены трассы разной сложности, проводятся соревнования.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Постановление СМ БАССР от 26.12.1985 г. No 212 «Об охране дикорастущих видов растений на территории Башкирской АССР (с изменениями на 21 февраля 2013 года)»

Ссылки 
 
 
 Съемка с воздуха

Памятники природы Башкортостана
География Ишимбайского района
Туризм в Башкортостане
Скалы Башкортостана
Геоморфологические памятники природы
Ботанические памятники природы
Комплексные памятники природы